Idrottsföreningen Kamraterna – associazione sportiva svedese e finlandese
 ifk – codice ISO 639-3 della lingua tuwali ifugao